żyłka – rodzaj naczynia krwionośnego,
 żyłka – element skrzydła owada,
 żyłka – motyw zdobniczy,
 żyłka wędkarska – rodzaj linki,
 Żyłka – wieś w województwie lubelskim,
 Żyłka – część wsi Potępa w województwie śląskim